Mauricinho
 Mauricinho (futebolista)
 Mauricinho (futebolista de areia)

Desambiguação